Tabacchi
 plurale di tabacco
 Ente Tabacchi Italiani

Persone 
 Odoardo Tabacchi – scultore italiano
 Giovanni Tabacchi – militare italiano, uno dei Mille
 Guglielmo Tabacchi – imprenditore italiano
 Walter Tabacchi – partigiano e marinaio italiano

Pagine correlate 
 Manifattura Tabacchi